Mustafa, auch Mustafe, Mustapha, Moustafa, Moustapha, Mostafa, Mostapha, ist ein muslimischer männlicher Vorname arabischen Ursprungs. Er kommt auch als Familienname vor.

Herkunft und Bedeutung 
Mustafa () ist arabisch und bedeutet „Auserwählter“. Mustafa ist ein Beiname des islamischen Propheten Mohammed und deshalb als Vorname im islamischen Kulturkreis sehr verbreitet.

Namensträger

Vorname

Personen bis 19. Jahrhundert 

 Mustafa Çelebi (1380/1393–1422), als Düzme Mustafa ("falscher Mustafa") diskreditierter Sohn des osmanischen Sultans Bayezid I. und Thronprätendent
 Küçük Mustafa (1409–1423), Sohn des osmanischen Sultans Mehmed I. und Thronprätendent
 Şehzade Mustafa (1515–1553), Sohn des osmanischen Sultans Suleiman I. und Thronprätendent
 Mustafa I. (1592–1639), Sultan des Osmanischen Reiches von 1622 bis 1623
 Mustafa II. (1664–1704), Sultan des Osmanischen Reiches von 1695 bis 1703
 Mustafa III. (1717–1774), Sultan des Osmanischen Reiches von 1757 bis 1774
 Mustafa IV. (1779–1808), Sultan des Osmanischen Reiches von 1807 bis 1808
 Lala Kara Mustafa Pascha (~1500–1580), osmanischer General und Großwesir
 Kara Mustafa Pascha (1634/35–1683), Großwesir des Osmanischen Reiches und Oberbefehlshaber der Zweiten Belagerung von Wien 1683
 Mustafa Khaznadar (1817–1878), tunesischer Politiker
 Köprülü Fazıl Mustafa Pascha (1637–1691), osmanischer Großwesir
 Mustafa Reşid Pascha (1800–1858), osmanischer Staatsmann

Personen ab 20. Jahrhundert 

 Mustapha bin Harun (1918–1995), malaysischer Politiker, Ministerpräsident von Sabah

 Mustafa Abd al-Dschalil (* 1952), libyscher Politiker
 Mustafa Abdel-Latif (* 19**), ägyptischer Politiker
 Mustapha Adib (* 1972),  libanesischer Diplomat und Ministerpräsident
 Mustafa Akçay (* 1983), türkischer Fußballspieler
 Mustafa Reşit Akçay (* 1958), türkischer Fußballtrainer
 Moustapha Akkad (1930–2005), syrischer Regisseur und Filmproduzent
 Moustapha Alassane (1942–2015), nigrischer Filmregisseur
 Mustafa Kemal Atatürk (1881–1938), Begründer und Präsident der Türkei
 Mustafa Atici (* 1969), Schweizer Politiker
 Mustafa Balel (* 1945), türkischer Schriftsteller
 Mustafa Barzani (1903–1979), irakisch-kurdischer Politiker
 Mustafa Ben Jaafar (* 1940), tunesischer Politiker
 Mustafa Birden (* 1946), türkischer Politiker
 Mostafa Borudscherdi (* 1962), iranischer Geistlicher und Politiker
 Mustafa Bumin (* 1940), türkischer Jurist
 Mustapha Bundu (* 1997), sierra-leonischer Fußballspieler
 Mustafa Çakmak (1909–2009), türkischer Ringer
 Mustafa Cerić (* 1952), Großmufti von Bosnien-Herzegowina
 Mustafa Chalil (1920–2008), ägyptischer Politiker
 Moustapha Dabo (* 1986), senegalesischer Fußballspieler
 Mustafa Dağıstanlı (1931–2022), türkischer Ringer
 Mustafa Denizli (* 1949), türkischer Fußballspieler
 Moustapha Diarra (* 1970), senegalesischer Leichtathlet
 Mustafa Doğan (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Mustafa Dok (* 1971), deutsch-türkischer Regisseur und Filmproduzent
 Mustafa Efe (* 1965), türkischer Journalist
 Mostafa Elgamel (* 1988), ägyptischer Hammerwerfer
 Moestafa El Kabir (* 1988), niederländisch-marokkanischer Fußballspieler
 Mostafa El-Sayed (* 1933), ägyptischer Chemiker
 Mustafa Ertan (1926–2005), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Mustafa Güngör (* 1978), deutsch-türkischer Politiker
 Mustafa Güven (1936–2013), türkischer Fußballspieler
 Mustafa Hadid (* 1988), afghanischer Fußballspieler
 Mustafa Haikal (* 1958), deutscher Historiker und Autor
 Mustafa bin Halim (1921–2021), libyscher Politiker
 Moustapha Hima (* 1992), nigrischer Boxer
 Mustafa İlker Coşkun (* 1979), türkischer Fußballschiedsrichter
 Mustafa İzzet (* 1974), türkischer Fußballspieler
 Mustafa Jagly-Ogly (* 1934), sowjetischer Gewichtheber
 Mustafa Keçeli (* 1978), türkischer Fußballspieler
 Mustafa Kizilcay (* 1955), deutscher Hochschullehrer für Elektrotechnik
 Moustapha Kondé (* 1991), malischer Fußballspieler
 Mustafa Kruja (1887–1958), albanischer Politiker
 Mustafa Kučuković (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Mustafa Aziz Mahmoud (1923–1989), irakischer General
 Mustafa Mohamed (* 1979), schwedischer Leichtathlet
 Mostafa Moin (* 1951), iranischer Politiker und Mediziner
 Mustafa Mujezinović (1954–2019), bosnischer Wirtschaftsmanager, Diplomat und Politiker
 Mostafa Mohammad Nadschar (* 1956), iranischer Minister
 Moustapha Niasse (* 1939), senegalesischer Premierminister
 Mustafa Öğretmenoğlu (* 1978), türkischer Fußballschiedsrichter
 Mustafa Özkan (* 1975), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Mustafa Öztürk (* 1973), deutscher Landespolitiker (Bremen; B90/Grüne)
 Mustafa Öztürk (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Mustafa Parmak (* 1982), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Mustafa Pektemek (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Mostafa Pour-Mohammadi (* 1959), iranischer Geistlicher und Politiker
 Mostafa Seyed Rezaei (* 1984), iranischer Straßenradrennfahrer
 Mustafa Sabri (1869–1954), osmanischer Scheich
 Moustapha Sakanoko (* 1990), ivorischer Fußballspieler
 Mustafa Ould Salek (1936–2012), mauretanischer Politiker
 Moustapha Salifou (* 1983), togoischer Fußballspieler
 Mustafa Sandal (* 1970), türkischer Musiker
 Mustafa Sert (* 1980), türkischer Fußballspieler
 Mustafa Shakir (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Mustafa Ruhi Şirin (* 1955), türkischer Autor
 Mustafa Sait Yazıcıoğlu (* 1949), türkischer Politiker und Theologe
 Mustafa Yıldızdoğan (* 1966), türkischer Musiker

Familienname 
 Abu Ali Mustafa (1938–2001), palästinensischer Politiker
 Adel Ibrahim Moustafa (* 1930), ägyptischer Ringer und Ringkampfrichter
 Ahmed Mostafa, ägyptischer Basketballspieler

 Ahmed Abdo Mustafa (* 1946), sudanesischer Fußballspieler
 Ali Alifei Moustapha (* 1956), tschadischer Diplomat und Politiker
 Allan Mustafa (* 1985), britischer Comedian und Drehbuchautor
 Arafa Hussein Mustafa (1940–2019), Professor für Semitistik
 Aziza Mustafa Zadeh (* 1969), aserbaidschanische Komponistin, Pianistin und Sängerin
 Celâlzâde Mustafa Çelebi (1490–1567), Hoher Verwaltungsbeamter im Osmanischen Reich
 Domenico Mustafà (1829–1912), italienischer Sänger (Kastrat)
 Elfi Mustafa (* 1987), singapurischer Sprinter
 Farouk Ben Mustapha (* 1989), tunesischer Fußballtorhüter 
 Hamza al-Mustapha, nigerianischer Offizier
 Hassan Moustafa (* 1944), ägyptischer Sportwissenschaftler und Handballfunktionär
 Hischam Talaat Mustafa (* 1959), ägyptischer Unternehmer
 Ibrahim Moustafa (1904–1968), ägyptischer Ringer
 Ibrahim Mustapha (* 2000), ghanaischer Fußballspieler
 Imad Moustapha (* 1952), syrischer Diplomat
 Isa Mustafa (* 1951), kosovarischer Politiker
 Isaiah Mustafa (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Ishraga Mustafa Hamid (* 1961), österreichisch-sudanesische Autorin
 Marlon Mustapha (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Melton Mustafa (1947–2017), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Nawschirwan Mustafa (1944–2017), irakisch-kurdischer Politiker und Autor
 Neždet Mustafa (* 1962), mazedonischer Politiker
 Raed Mostafa (* 1984), deutscher Basketballspieler
 Riga Mustapha (* 1978), niederländischer Fußballspieler
 Riyadh Al-Mustafa (* 1975), bahrainischer Marathonläufer
 Saheed Mustapha (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Sam Ali Mustafa (* 1965), US-amerikanischer Autor und Historiker
 Ugbad Mustafa (* 2001), norwegische Rapperin, bekannt als Musti (Rapperin)
 Valdrin Mustafa (* 1998), kosovarisch-deutscher Fußballspieler

Kunstfigur 
 Mustafa Z, tunesischer Spielfilm aus dem Jahr 2017
 Mustapha Mond (dt. Mustafa Mannesmann), Weltkontrolleur in "Schöne neue Welt" von Aldous Huxley

Sonstige 
 Börklüce Mustafa († um 1420), osmanischer Kadi und Prediger, seine Anhänger wurden Mustafiten genannt

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname
Türkischer Personenname
Albanischer Personenname
Bosnischer Personenname